Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2011-2012 è il ventunesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale romagnolo.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 Formigine promosso in Serie D 2012-13. Colorno ai play-off nazionali.
 Scandianese (dopo i play-out), Zola Predosa, Traversetolo e Crevalcore retrocesse in Promozione Emilia-Romagna 2012-2013.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio promozione in Serie D

Play-out

Andata

Ritorno

Verdetti finali 
 Castenaso Villanova Emilia promosso in Serie D 2012-2013.
 Faenza, Ozzanese (dopo i play-out), Cervia e Tropical Coriano retrocesse in Promozione Emilia-Romagna 2012-2013.
 Castel San Pietro non iscritta al campionato successivo.

Note 

Emilia